Aróstegui o Arostegui puede referirse a:

 Aróstegui, concejo español del municipio de Atez, provincia de Navarra.
 Aróstegui (apellido), apellido vasco con muchas variantes gráficas y varios compuestos.